Clymenia tenuissima är en ringmaskart som beskrevs av Örsted 1844. Clymenia tenuissima ingår i släktet Clymenia och familjen Oweniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tenuissima